Detalhes de Simples Femininos do Torneio de Roland Garros de 2010.

A campeã foi  a italiana Francesca Schiavone, que venceu na final por 6–4, 6–3, a australiana Samantha Stosur.

Fase Final

Fases anteriores

Seção 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Williams
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Vögele
| RD1-score02-1=6<sup>2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Czink
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Görges
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K O'Brien
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Craybas
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Cornet
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08={{nowrap| A Pavlyuchenkova}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= S Pe'er
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= N Llagostera Vives
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= V King
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= B Mattek-Sands
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Perry
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= O Sanchez
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= ME Camerin
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= M Bartoli
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Williams
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Görges
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Craybas
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04={{nowrap| A Pavlyuchenkova}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=18
| RD2-team05= S Pe'er
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= B Mattek-Sands
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= O Sanchez
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= M Bartoli
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Williams
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=18
| RD3-team03= S Pe'er
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=13
| RD3-team04= M Bartoli
| RD3-score04-1=6<sup>7
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S Williams
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=18
| RD4-team02= S Pe'er
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Seção 2 

 Seção 4 

 Seção 5 

 Seção 6 

 Seção 7 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= E Dementieva
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= P Martić
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Oudin
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04={{Nowrap| A Medina Garrigues}}
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Wozniak
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= I Benešová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Coin
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= K Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= MJ Martínez Sánchez
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Amanmuradova
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Larsson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Sevastova
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= C Scheepers
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= G Dulko
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= E Dementieva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Wozniak
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= K Bondarenko
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Amanmuradova
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Larsson
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= C Scheepers
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= G Dulko
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= E Dementieva
| RD3-score01-1=62
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Wozniak
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= C Scheepers
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01={{nowrap| E Dementieva}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= C Scheepers
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Seção 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= A Rezaï
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= H El Tabakh
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Chakvetadze
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=62
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Kerber
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Á Szávay
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= S Foretz
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= S Zhang
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= N Petrova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=26
| RD1-team09= D Cibulková
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= E Ivanova
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= C McHale
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= V Lepchenko
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

S
Torneio de Roland Garros - Simples feminino